Comuna () este cea mai mică subdiviziune administrativă din Chile. Ea poate conține orașe, târguri, sate, cătune și alte așezări rurale. În zone dens populate, cum ar fi Santiago, Valparaíso și Concepción, o  poate fi împărțită în câteva comune.

Fiecare comună este condusă de un consiliu municipal (concejo municipal), care constă din primar (alcalde) și un grup de consilieri (concejales), aleși direct pe o perioadă de patru ani. Administrația comunală este cunoscută numită municipalitate (municipalidad) și își are sediul în primărie (alcaldía). Conform legislației chiliene, o singură municipalitate poate administra una sau mai multe comune, deși în prezent, unicul caz de acest tip este la municipalitatea Cabo de Hornos, care administrează comunele Antártica și Cabo de Hornos.

Cele 346 de comune din Chile sunt grupate în 54 de provincii (provincia, pl. provincias), care la rândul lor sunt grupate în 15 regiuni (región, pl. regiones).

Lista comunelor după regiune și provincie

Vezi și
Organizarea administrativă a statului Chile
Regiunile statului Chile
Provinciile statului Chile
Lista comunelor din Chile
Lista orașelor din Chile
Lista târgurilor din Chile

Referințe

Legături externe
 Municipalities in Chile, directory of official links for each municipality 

 
Liste Chile